Midões (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Midões (Tábua), een plaats in de Portugese gemeente Tábua